Miejscowości w USA:
 Harrellsville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hertford
Gminy w USA:
 Harrellsville (ang. Harrellsville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hertford